Винец () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Млада-Болеслав. Площадь общины составляет 4,42 км². Население по данным переписи населения 2006 года составляет 276 человек.

На территории общины располагается церковь святого Николая Чудотворца.

История 
Первое письменное упоминание об общине датируется 1352 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края